Název 2. liga v letech 1995/96 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 1995/96
 2. národní hokejová liga 1995/1996